Кохима:

 Кохима — столица индийского штата Нагаленд.
 Кохима — округ в индийском штате Нагаленд.
 Кохима — мёртвый индейский язык, на котором раньше говорил народ с одноимённым названием, проживавший на территории Колумбии.